Eugen Polanski (né en 1986), footballeur international polonais ;
Morgane Polanski (1993-), actrice française ;
Roman Polanski (né en 1933), réalisateur franco-polonais.

Ce nom peut aussi être associé à une affaire judiciaire :

 l'affaire Roman Polanski, affaires judiciaires mettant en cause le réalisateur Roman Polanski. 

Patronyme polonais